Сенаж — трава, провяленная до влажности 50 — 55 % и законсервированная в герметичных ёмкостях. Используется для кормления крупного рогатого скота и овец. Сенаж относится к сочным кормам.

В сенаже гнилостные маслянокислые бактерии при концентрации сухого вещества корма 45-50 % развиваются слабо. При этом ограничивается развитие и молочнокислых бактерий. Развитие плесневых грибов успешно устраняется уплотнением и укрыванием сенажной массы.

Сенаж можно готовить из ценных, но трудно силосуемых бобовых трав и бобово-злаковых смесей, причём сенаж хорошего качества можно получить из трав и бобово-злаковых смесей, скашиваемых 2-3 раза за вегетативный период в ранние фазы развития.

См. также 
 Кормовая единица
 Сено
 Силос
 Сочные корма
 Фураж

Примечания

Литература 
 С. Болденков, В. Животовский. Сенаж для подкормки // журнал «Охота и охотничье хозяйство», № 7, 1974. стр.21

Ссылки 
 [bse.sci-lib.com/article101216.html Сенаж в Большой советской энциклопедии]
 Технологические особенности приготовления сенажа.

Корм